Euforia désigne l'euphorie dans des langues comme l'italien ou le portugais. De plus :

 Euforia est un album du groupe portugais Madredeus sorti en 2002 ;
 Euforia est un film italien de Valeria Golino sorti en 2018 ;
 Euforia est une société de production cinématographique norvégienne.
 Euforia est un catcheur mexicain professionnel.

Voir aussi